Тоноян Арамаїс Степанович (* 1969) — радянський і вірменський футболіст, гравець збірної Вірменії.
 Тоноян Гарегін Гіяджеєвич (1914 — ? після 1971) — помічник майстра текстильного комбінату; Герой Соціалістичної Праці.
 Тоноян Давид Едгарович (* 1967) — вірменський державний і політичний діяч; міністр оборони.
 Тоноян Размік Андранікович (* 1988) — український самбіст, срібний призер літньої Універсіади у Казані.

вірменські прізвища